Barbu este un nume de persoană și prenume românesc. Persoane cu acest nume:

 Adriana Barbu (n. 1961), atletă română
 Ana Barbu (1959-2015), interpretă de muzică populară, romanțe și muzică de estradă din Republica Moldova
 Aurel Barbu (1942-1992), antrenor român de judo
 Bogdan Barbu (n. 1980), pilot de raliuri din România
 Bogdan Barbu (fotbalist) (n. 1992), fotbalist român
 Constantin Barbu (n. 1971), fotbalist român
 Costel Barbu (n. 1973), deputat român
 Daniel Barbu (n. 1957), istoric și politician român
 Daniel-Constantin Barbu (n. 1957), senator român
 Dimitrie Barbu 1862-1946), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Eugen Barbu (1924-1993), scriitor român
 Filaret Barbu (1903-1984), compozitor român
 Florin-Ionuț Barbu (n. 1980), deputat român
 Gabriel Barbu (n. 1904), istoric român
 Gelu Barbu (1932-2016), balerin și coregraf român
 Gheorghe Barbu (n. 1951), politician român
 Gheorghe V. Barbu (n. 1947), matematician român
 Idu Barbu, claviaturist și textier român
 Ioana Barbu (actriță) (n. 1982), actriță română
 Iosif H. Barbu (1868-1931), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Ildiko Barbu (n. 1975), portar de handbal din România și antrenor
 Ion Barbu (1895-1961), poet român (pseudonimul matematicianului Dan Barbilian)
 Ion Barbu (caricaturist) (n. 1953), un caricaturist român
 Ion Barbu (fotbalist) (n. 1977), fotbalist român
 Ioan Al. Barbu, publicist și istoric român
 Marga Barbu (1929-2009), actriță română
 Marin Barbu (n. 1958), antrenor român de fotbal
 Mia Barbu (1925-2019), solistă de muzică populară și romanțe și profesoară de canto popular din România
 Natalia Barbu (n. 1979), interpretă de muzică ușoară din Republica Moldova
 Petre Barbu (n. 1962), scriitor român
 Radu Barbu (n. 1989), fotbalist român
 Sandu D. Barbu (n. 1932), inginer electroenergetician și prozator român
 Silviu Barbu, (n. 1970), jurist român
 Steluța Marina Barbu (n. 1951), jurnalistă și redactor-șef din Voivodina
 Sulfina Barbu (n. 1967), politiciană română
 Ștefan Barbu (1908-1970), fotbalist român
 Tudor Barbu (n. 1959), jurnalist și fost politician român
 Vasile Barbu (general) (1889-1978), general român
 Barbu Lăutaru (pseudonimul lui Vasile Barbu, 1780-1858), vestit lăutar moldovean
Există și o orchestră de muzică populară numită după acest lăutar: Orchestra „Barbu Lăutaru” a Filarmonicii de Stat „George Enescu”
 Viorel P. Barbu (n. 1941), matematician român

Vezi și 
 Barboși (dezambiguizare)
 Bărboi
 Bărboianu
 Bărboieni
 Bărbulești
 Bărbulețu

Nume de familie românești